Sejerø (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Kalundborg
 Sejerø (eiland), een Deens eiland in het Kattegat